Municipio de Roscoe puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Roscoe (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de LaMoure.
 Municipio de Roscoe (condado de Winnebago, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Winnebago.
 Municipio de Roscoe (condado de Davis, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Davis.
 Municipio de Roscoe (condado de Reno, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Reno.
 Municipio de Roscoe (condado de Goodhue, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Goodhue.
 Municipio de Roscoe (condado de St. Clair, Misuri), un municipio ubicado en el condado de St. Clair